WTA Finals 2022, właśc. WTA Finals Fort Worth 2022 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2022 z cyklu WTA Finals, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, rozgrywany w dniach 31 października–7 listopada 2022 roku w Fort Worth na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 5 000 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji WTA Race, podsumowującej występy tenisistek w danym sezonie. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po cztery osoby. Dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansowały do półfinałów, a ich zwyciężczynie zagrały o trofeum. Zawody deblowe odbywały się, tak jak w 2021 roku, w dwóch grupach.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Ranking Race Singles 

kursywa: Zawodniczka zastąpiła dany turniej najlepszym wynikiem z innego turnieju.

Faza pucharowa

Faza grupowa

Grupa Tracy Austin

Wyniki

Tabela

Grupa Nancy Richey

Wyniki

Tabela

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Ranking Race Doubles

Faza pucharowa

Faza grupowa

Grupa Rosie Casals

Wyniki

Tabela

Grupa Pam Shriver

Wyniki

Tabela

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Turnieje tenisowe WTA Tour Championships w Stanach Zjednoczonych
2022 w Stanach Zjednoczonych
2022 w tenisie ziemnym